Badminton wurde bei den Afrikaspielen 2019 vom 27. August bis zum 1. September in der marokkanischen Stadt Casablanca ausgetragen. Folgend die Ergebnisse im Herrendoppel.

Herrendoppel

Setzliste
  Godwin Olofua / Anuoluwapo Juwon Opeyori (Finale)
  Koceila Mammeri / Youcef Sabri Medel (Viertelfinale)
  Adham Hatem Elgamal / Ahmed Salah (Halbfinale)
  Michael Opoku Baah / Daniel Sam (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnier in der Datenbank der Badminton World Federation (englisch)
 Results Book der Wettbewerbe (englisch)

2019 Herreneinzel
Badminton 2019
Badminton Herrendoppel
Badmintonwettbewerb in Casablanca